Francesca da Rimini ist der Name folgender Personen:
 Francesca da Rimini (Adlige) († 1283/1289), Tochter von Guido da Polenta, Mordopfer

Francesca da Rimini steht für:

Opern:
 Francesca da Rimini (Mercadante) von Saverio Mercadante (1830/1831)
 Francesca da Rimini (Goetz) von Hermann Goetz (1875/1876), vollendet von Ernst Frank 
 Francesca da Rimini (Rachmaninow) von Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow (1906)
 Françoise de Rimini von Ambroise Thomas (1882)
 Francesca da Rimini (Zandonai) von Riccardo Zandonai (1914)

Orchesterwerke:
 Francesca da Rimini (Tschaikowski), sinfonische Dichtung von Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1878)

Schiffe:
 Francesca da Rimini (Schiff), Kriegsschiff, 1944 versenkt, siehe Kaprije #Geschichte